Гурченков — фамилия. Известные носители:
 Гурченков, Николай Васильевич (род. 1947) — белорусский футбольный тренер.
 Гурченков, Сергей Сергеевич (род. 1983) — российский футболист.

Примечания